О́льга Дми́триева :
 Дмитриева, Ольга Владимировна (род. 1959) — российский историк.
 Дмитриева, Ольга Николаевна (род. 1994) — российская биатлонистка.